

Musica
Prima dei Massive Attack, Vowles, assieme a Robert Del Naja, Grant Marshall, Nellee Hooper ed altri, sono stati parte del "The Wild Bunch", noto sound system di Bristol che prende il nome dall'omonimo film western ("Il mucchio selvaggio" nella versione in italiano) di Sam Peckinpah.

Dal The Wild Bunch si scollegano alcuni dei membri che divengono i Massive Attack, dei quali Vowles rimane membro fino a poco dopo l'uscita dei loro terzo album, Mezzanine, nel 1998. Durante un'intervista con i membri sono state sottolineate le divergenze di opinioni che hanno portato alla separazione dei membri: mentre Del Naja e Daddy G puntavano più ad un'elettronica cupa, Vowles era maggiormente direzionato verso l'hip hop.

Oltre al suo contributo nel "progetto" Massive Attack, Vowles ha anche partecipato alla produzione del primo album di Neneh Cherry, Raw Like Sushi (1989).

Album con i Massive Attack 
1991 - Blue Lines
1994 - Protection
1998 - Mezzanine

Voci correlate 
 Massive Attack

Collegamenti esterni